Văratic poate avea următoarele semnificații:

 Localități din Republica Moldova
 Văratic - localitate centru de comună din raionul Ialoveni
 Văratic - localitate centru de comună din raionul Rîșcani

Vezi și 
 Văratec (dezambiguizare)
 Văratici, Vâlcea
 Văratica, Vâlcea
 Vărai, Maramureș
 Vărarea

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova